Juan González puede referirse a:
 Juan González de Munébrega (?—1567), inquisidor español, obispo de Tarazona;
 Juan González Franco, conquistador español;
 Juan González de Mendoza (1540—1617), prelado español;
 Juan González (h. 1606-1674), arquitecto español;
 Juan Ramón González de Balcarce (1773—1836), político y líder militar argentino;
 Juan González Reyes (1808—1871), político costarricense;
 Juan González de la Pezuela (1809—1907), político, militar, escritor y poeta español;
 Juan Antonio González Ibieta (1834—1904), agrimensor y político liberal chileno;
 Juan Natalicio González (1897—1966), político paraguayo;
 Juan González Moreno (1908—1996), escultor español;
 Juan González (periodista) (1947-), periodista;
 Juan Carlos González Salvador (1964—), ciclista español;
 Juan González Uribe (1968—), pintor colombiano;
 Juan González (beisbolista) (1969—), beisbolista puertorriqueño;
 Juan González Soto (1941—2005), futbolista costarricense;
 Juan Antonio González Crespo (1972—), futbolista uruguayo;
 Juan González Calderón (1975—), futbolista chileno;
 Juan González Moreno (1977—), rapero español, conocido por su nombre artístico Zénit;
 Juan González Pineda (1991—), futbolista panameño;
 Juan Agustín González Scokin (2001-), estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro.